Reprezentacja Kazachstanu w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych z Kazachstanu. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Azji

Udział w igrzyskach azjatyckich 

Piłka ręczna w Kazachstanie
Kazachstan
Piłka ręczna kobiet